Стюарт, Стьюарт () — шотландская фамилия, а также топоним.

Известные носители

А 
 Стюарт, Айзея (род. 2001) — американский баскетболист.
 
 Стюарт, Алекс (1964—2016) — американский боксёр.
 Стюарт, Алекс (более известный под псевдонимом Сэнди Митчелл; род. 1958) — британский писатель.
 
 Стюарт, Алексис (род. 1965) — американская теле- и радиоведущая, журналистка.
 Стюарт, Ангус (1936—1998) — английский писатель.
 Стюарт, Анита (1895—1961) — американская актриса.
 Стюарт, Анна (1637—1640) — дочь короля Англии и Шотландии Карла I.
 Стюарт, Антеа (род. 1944) — южноафриканская и зимбабвийская хоккеистка на траве, олимпийская чемпионка 1980 года.
 Стюарт, Арабелла (1575—1615) — претендентка на английский престол после смерти Елизаветы I.

Б 
 Стюарт, Бальфур (1828—1887) — шотландский физик.
 Стюарт, Барри (1934—2020) — австралийский гребец-байдарочник.
 Стюарт, Билл (1941—1979) — американский журналист, убитый Национальной гвардией Никарагуа.
 Стюарт, Боб (род. 1945) — американский джазовый тубист.
 Стюарт, Брайан (род. 1937) — австралийский кёрлингист.
 Стюарт, Брианн (род. 1979) — австралийская теннисистка.
 Стюарт, Брианна (род. 1994) — американская баскетболистка.
 Стюарт, Брэд (род. 1979) — канадский хоккеист.
 Стюарт, Бубу (род. 1994) — американский актёр и певец.
 Стюарт, Бьянка (род. 1988) — багамская спортсменка, которая специализируется в прыжках в длину.

В 
 Стюарт, Ванесса (в девичестве Пе́ркинс) — американская актриса, сценарист и кинопродюсер.
 Стюарт, Вилли (1872—1945) — шотландский футболист.

Г 
 Стюарт, Генриетта (1644—1670) — герцогиня Орлеанская.
 
 Стюарт, Глория (1910—2010) — американская актриса.
 Стюарт, Гилберт (1755—1828) — американский живописец.
 Стюарт, Грэм (род. 1962) — британский политик.
 Стюарт, Гэй (1923—2010) — канадский хоккеист, правый крайний нападающий.

Д 
 Стюарт, Давид (род. 1965) — американский археолог и эпиграфист.
 Стюарт, Давид, герцог Ротсей (1378—1402) — шотландский принц, граф Каррик, граф Атолл, 1-й герцог Ротсей.
 Стюарт, Делайл (1870—1941) — американский астроном и первооткрыватель астероидов.
 Стюарт, Деннис (1960) — британский дзюдоист.
 Стюарт, Джеб (род. 1956) — американский киносценарист.
 Стюарт, Джейк (род. 1991) — футболист с Островов Кука.
 
 Стюарт, Джек (1917—1983) — канадский хоккеист.
 Стюарт, Джеки (род. 1939) — шотландский автогонщик.
 Стюарт, Джермейн (1957—1997) — американский певец и танцор.
 Стюарт, Джим (1930—2022) — американский бизнесмен, деятель музыкальной индустрии.
 
 Стюарт, Джонатан (род. 1987) — игрок в американский футбол.
 Стюарт, Джордж Хьюм (1828—1903) — американский военный, бригадный генерал.
 Стюарт, Джош (род. 1977) — американский актёр.
 Стюарт, Дик (1932—2002) — американский бейсболист.
 Стюарт, Дмитрий Фёдорович — барон, первый российский посланник в Румынии.
 
 Стюарт, Дугалд (1753—1828) — шотландский философ, представитель школы «здравого смысла».
 
 
 Стюарт, Дэниел (1761—1829) — бригадный генерал джорджианского ополчения, служивший во время Войны за независимость США и Войны 1812 года.

Е

И 
 Стюарт, Иан (род. 1961) — североирландский футболист.
 Стюарт, Ивэн (род. 1957) — шотландский актёр.

К 
 
 Стюарт, Келли (род. 1976) — американская актриса.
 Стюарт, Керрон (род. 1984) — ямайская спортсменка (бег), призёр Олимпийских Игр-2008, чемпионка мира в эстафете 4×100 м 2009 и 2013 годов.
 Стюарт, Кимберли (род. 1979) — американская актриса.
 Стюарт, Колин (род. 1982) — американский хоккеист.
 Стюарт, Корделл (род. 1972) — профессиональный игрок в американский футбол, на позиции квотербека.
 Стюарт, Корнелиус (род. 1989) — сентвинсентский футболист.
 Стюарт, Кристен (род. 1990) — американская актриса.
 Стюарт, Кристл (род. 1981) — американская актриса и участница конкурсов красоты, Мисс США 2008.
 Стюарт, Кэтрин Мэри (род. 1959) — канадская актриса.

Л 
 Стюарт, Луиза Мария (1692—1712) — младшая дочь свергнутого короля Якова II.
 Стюарт, Людовик, 2-й герцог Леннокс (1574—1624) — шотландский аристократ.

М 
 Стюарт, Мадлен (род. 1996) — австралийская модель с синдромом Дауна.
 Стюарт, Маргарита, графиня Ангус и Мар (до 1360—1417) — графиня Ангус и баронесса Абернети.
 Стюарт, Маргарита (1598—1600) — дочь короля Якова I и Анны Датской.
 
 
 Стюарт, Марта (род. 1941) — американская бизнесвумен, телеведущая.
 Стюарт, Мег (род. 1965) — американская танцовщица.
 Стюарт, Мердок (1362—1425) — 2-й герцог Олбани, граф Файфа и Ментейта.
 
 
 Стюарт, Мюррей (род. 1986) — австралийский гребец-байдарочник.

Н 
 Стюарт, Нони Мэй (более известная как Анастасия Греческая; 1878—1923) — американская наследница, супруга принца Христофора Греческого и Датского, член датской и греческой королевских семей.

П 
 Стюарт, Патрик (род. 1940) — британский актёр.
 Стюарт, Патрик, 2-й граф Оркнейский (1569—1615) — шотландский аристократ, глава автономного княжества на Оркнейских островах.
 Стюарт, Пол (род. 1955) — английский писатель.
 Стюарт, Пол (имя при рождении Пол Стернберг; 1908—1986) — американский характерный актёр, режиссёр и продюсер.
 Стюарт, Поттер (1915—1985) — американский государственный деятель.

Р 
 Стюарт, Реджинальд (1900—1984) — канадский дирижёр и пианист.
 Стюарт, Роб (род. 1961) — канадский актёр.
 
 Стюарт, Род (род. 1945) — английский певец.
 Стюарт, Рон (1932—2012) — канадский хоккеист и тренер, как игрок трёхкратный обладатель Кубка Стэнли с «Торонто Мейпл Лифс» (1962, 1963, 1964).
 Стюарт, Рори (род. 1973) — британский дипломат и политик.
 Стюарт, Рэй (род. 1959) — шотландский футболист.

С 
 Стюарт, Сильвестр (более известен как Слай Стоун; род. 1943) — американский музыкант и продюсер.

Т 
 Стюарт, Томас, 2-й граф Ангус (ок. 1331—1361) — шотландский аристократ, 2-й граф Ангус.
 Стюарт, Тони Кевин (род. 1954) — американский индолог.
 Стюарт, Трики (род. 1974) — американский продюсер, автор песен, музыкант и владелец звукозаписывающей студии.

У 
  (род. 1935) — шотландский биолог.
 Стюарт, Уильям Тодд (1910 — дата смерти неизвестна) — шотландский футболист, нападающий.

Ф 
 Стюарт, Фрейндель (род. 1951) — действующий седьмой премьер-министр Барбадоса.
 Стюарт, Френч (род. 1964) — американский актёр и продюсер.
 Стюарт, Фрэнсис, граф Ботвелл (1563—1612) — шотландский дворянин, авантюрист, организатор нескольких попыток захвата короля Шотландии Якова VI.
 Стюарт, Фрэнсис Тереза (1647—1702) — английская дворянка, фрейлина, фаворитка короля Карла II.

Ч

Ш 
 Стюарт, Шарлотта Мария (1682) — дочь короля Якова II и его второй жены Марии Моденской.
 Стюарт, Шеннон (род. 1984) — американская фотомодель.
 Стюарт, Шервуд (род. 1946) — американский теннисист, пятикратный победитель турниров Большого шлема.

Э 
 Стюарт, Эдди (1931—2014) — южноафриканский футболист, играл на позиции защитника.
 Стюарт, Эйприл (род. 1968) — американская актриса озвучивания.
 Стюарт, Эл (род. 1945) — шотландский певец.
 Стюарт, Эллен (1919—2011) — американский театральный режиссёр.
 Стюарт, Эллиот (род. 1988) — британский дзюдоист-паралимпиец.
 Стюарт, Элисон (род. 1966) — американская журналистка и телеведущая.
 Стюарт, Эми (род. 1956) — американская диско-певица.
 Стюарт, Энтони Уэйн (род. 1971) — американский автогонщик, трёхкратный чемпион NASCAR Sprint Cup Series.
 Стюарт, Эрик (род. 1945) — английский музыкант, один из основателей и лидеров группы 10cc.
 Стюарт, Эрни (род. 1969) — американский футболист нидерландского происхождения. Участник трёх чемпионатов мира.

Составные фамилии 
 Арпайя-Стюарт, Донателла (род. 1971) — американская бизнесвумен, ресторатор и телевизионная персона.
 Денем-Стюарт, Джеймс (1712—1780) — британский экономист.
 Росси Стюарт, Ким (род. 1969) — итальянский киноактёр.
 Стюарт, Юлиус Леблан (1855—1919) — американский художник, бо́льшую часть жизни проживший во Франции.
 Стюарт-Берман, Таня (род. 1969) — датская шахматистка.
 Стюарт-Джарретт, Нейтан (род. 1985) — английский актёр, наиболее известный по роли Кёртиса в сериале «Отбросы».

Вымышленные персонажи 
 Бригадир Летбридж-Стюарт — персонаж британского научно-фантастического телесериала Доктор Кто.
 Джон Стюарт — вымышленный персонаж, супергерой, появлявшийся в комиксах компании DC Comics.
 Майли Стюарт — персонаж и главная героиня сериала «Ханна Монтана».

Псевдонимы 
 Элейн Стюарт (урождённая Элзи Стайеберг; 1930—2011) — американская актриса, телеведущая и фотомодель.
 Стюарт Грейнджер (урождённый Джеймс Лаблаш Стюарт; 1913—1993) — англо-американский актёр.

Топоним 
 Стьюарт — остров Новой Зеландии.
 Стьюарт () — река в центральной части провинции Британская Колумбия, Канада.
 Стьюарт () — река в Канаде, на территории Юкон.
 Стьюарт () — озеро в центральной части провинции Британская Колумбия, Канада.

Другое 
 Стюарт — лёгкий танк армии США периода Второй мировой войны.
 Стюарт — британская команда Формулы-1.
 Стюарт — небольшой ударный кратер в области северо-восточного побережья Моря Пены на видимой стороне Луны.

Художественные произведения 
 Мария Стюарт — лирическая трагедия в трех актах итальянского композитора Гаэтано Доницетти.
 Мария Стюарт — трагедия в пяти действиях в стихах Ф. Шиллера.
 Стюарт Литтл — детская повесть-сказка американского писателя Элвина Брукса Уайта и его первое произведение для детей.
 Стюарт Литтл — фильм режиссёра Роба Минкоффа по одноимённому произведению Элвина Брукса Уайта.
 Стюарт Литтл 2 — американская приключенческая комедия 2002 года режиссёра Роба Минкоффа.
 Стюарт Литтл 3: Зов природы — компьютерный мультфильм 2005 года, триквел кинофильма «Стюарт Литтл».
 Стюарт: Прошлая жизнь — кинофильм режиссёра Дэвида Эттвуда, вышедший на экраны в 2007 году.

См. также 
 Stewart
 Kавалерийские операции генерала Конфедерации Джеба Стюарта в ходе Геттисбергской кампании американской гражданской войны:
 Рейд Стюарта
 Первый рейд Стюарта вокруг Макклеллана
 Второй рейд Стюарта вокруг Макклеллана
 Платформа Гью — Стюарта — разновидность параллельного манипулятора, в которой используется октаэдральная компоновка стоек.
 Реставрация Стюартов — восстановление в 1660 году на территории Англии, Шотландии и Ирландии монархии.
 Сапфир Стюартов — исторический драгоценный камень шотландской короны.
 Функция Стюарта — одна из разновидностей функции кислотности.